Kostya ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kostya (1935–2011), deutscher Radiomoderator
 Matthias Kostya (* 1964), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Kostja